Le mot anglais insight signifie la capacité intuitive profonde ; il correspond toutefois à des usages techniques particuliers en français.

Sciences et techniques 
 InSight est une mission de la NASA sur Mars.
 Insight est une interface graphique pour le debugger GDB.
En psychologie cognitive, l'insight est la découverte soudaine de la solution à un problème sans passer par une série d'essais-erreurs progressifs. 
En psychanalyse, l'insight signifie dans la première topique de rendre conscient l'inconscient. alors que dans la seconde topique, il s'agirait de passer des processus primaires aux processus secondaires. 
En psychiatrie et en psychologie, la conscience du trouble (ou insight) désigne si le patient reconnaît ou non souffrir de telle ou telle maladie.

Marketing
En marketing, la perception du consommateur ou insight consommateur qualifie l'analyse d'un comportement consommateur qui peut être porteuse d'un potentiel d'activité pour l'entreprise qui choisira de l'exploiter et d'y répondre par un produit.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Insight est une série télévisée américaine diffusée de 1960 à 1984.
 Insight est un court métrage canadien réalisé par Michelle Porter en 2001.
 Insight (en russe : Инсайт) est un film du réalisateur russe Alexandre Kott, réalisé en 2015.

Entreprises et produits 
 Insight Guides est une société publiant des guides de voyage, basée à Londres.
 Honda Insight est une petite berline hybride développée par la marque Honda en 2009.

Musique 
 Insight est un album du vibraphoniste de jazz Mike Mainieri, sorti en 1967.
 Insight est un album de jazz de Maciek Pysz, sorti en 2013.

Difficultés de traduction
D'après le traducteur agréé Mathieu Gautier, le mot anglais insight peut générer des équivalents de traduction potentiellement infinis en français parce que l'usage du mot en langue anglaise oscille constamment entre la perspective du sujet comme source de savoir (insight du sujet) et la perspective de l'objet comme source de savoir (insight de l'objet). Autant l'insight du sujet que l'insight de l'objet se prêtent à d'innombrables variations contextuelles que seul un traducteur humain serait en mesure de saisir.

Notes et références